Вільме́-сюр-Ер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на захід від Парижа, 95 км на північ від Орлеана, 25 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 648 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1632,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільме-сюр-Ер на сайті французького Національного інституту географії
 Вільме-сюр-Ер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільме-сюр-Ер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільме-сюр-Ер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар